Chotkovská hrobka může být pohřebiště šlechtického rodu Chotků z Chotkova a Vojnína:
 Chotkovská hrobka (Nové Dvory) – pohřební kaple sv. Kříže v Nových Dvorech (okres Kutná Hora)
 Chotkovská hrobka (Valtířov) – cihlová hrobka ve Valtířově, části obce Velké Březno (okres Ústí nad Labem)
 Mauzoleum Chotků v Dolné Krupé, Slovensko – neorenesanční pohřebiště uherské větve rodu, které nechal postavit Rudolf Chotek (1822–1903). Stavba byla dokončena v roce 1895 a celkem v ní bylo pohřbeno šest osob.

Související články 
 Chotkové z Chotkova a Vojnína
 Zámek Kačina
 Zámek Veltrusy
 Zámek Velké Březno